Alessandro Crescenzi (Róma, 1991. szeptember 25. –) olasz labdarúgó, a Pescara hátvédje, kölcsönben az AS Roma csapatától.

További információk 
Adatlapja az ESPN Soccernet oldalán  

1991-ben született személyek
Olasz labdarúgók
Az AS Roma labdarúgói
A Grosseto labdarúgói
Az FC Crotone labdarúgói
Az AS Bari labdarúgói
A Pescara labdarúgói
A Novara labdarúgói
Az AC Ajaccio labdarúgói
A Perugia labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek